Большое Соколово — озеро в Лотошинском районе Московской области;
 Большое Соколово — деревня в Можайском районе Московской области.

См. также 
 Соколово Большое — деревня в Пучежском районе Ивановской области.